Kulsjöpungar (Molgulidae) är en familj av sjöpungar som beskrevs av Lacaze-Duthiers 1877. Enligt Catalogue of Life ingår kulsjöpungar i ordningen Pleurogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Molgulidae 179 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar